Змагання з вітрильного спорту в класі Лазер на літніх Олімпійських іграх 2016 проходили від 8 до 16 серпня в Марина да Глорія. Загалом відбулось 11 запливів (останній з них - медальний).

Розклад змагань 
Всі змагання проходять у серпні

Результати

Посилання 
 Вітрильний спорт на офіційному сайті Ігор   
 Міжнародна федерація вітрильного спорту 

Лазер